Tyrone – hrabstwo w Irlandii Północnej

Miejscowości w USA:
 Tyrone – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Fayette
 Tyrone – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Texas
 Tyrone – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Tyrone – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Tyrone – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Tyrone (ang. Tyrone Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Tyrone (ang. Tyrone Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Tyrone (ang. Tyrone Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Tyrone (ang. Tyrone Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Tyrone (ang. Tyrone Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Tyrone (ang. Tyrone Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Tyrone (ang. Tyrone Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Tyrone (ang. Tyrone Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Tyrone (ang. Tyrone Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry